Het UK Championship is na het wereldkampioenschap, het World Snooker Championship, het belangrijkste snookertoernooi dat gespeeld wordt door professionals. Het werd voor het eerst gehouden in 1977, enkel spelers uit het Verenigd Koninkrijk mochten deelnemen. In 1984 werd het toernooi opengesteld voor alle professionele snookerspelers en ging het ook meetellen voor de ranking.

Het toernooi is na het wereldkampioenschap het rankingtoernooi met het hoogste prijzengeld. Het wordt ieder jaar in november of december gehouden.

In 2005 was de Chinese speler Ding Junhui de eerste niet-Britse of -Ierse speler die het toernooi won. Hij versloeg in de finale Steve Davis.

Erelijst 

Snookertoernooi in het Verenigd Koninkrijk